Korpela ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Korpela (* 1958), schwedische Biathletin
 Heikki Korpela (* 1990), finnischer Skilangläufer
 Tinja-Riikka Korpela (* 1986), finnische Fußballspielerin
 Tommi Korpela (* 1968), finnischer Schauspieler